Karl Uhle ist der Name folgender Personen:

* Karl Uhle (Fußballspieler) (1887–1969), deutscher Fußballspieler
 Karl Friedrich Ferdinand Uhle (1824–1892), deutscher Politiker, MdL Sachsen